De afdaling voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 15 februari 2018 in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang, het zou eerst op 11 februari plaatsvinden maar werd uitgesteld in verband met harde wind. Regerend olympisch kampioen was de Oostenrijker Matthias Mayer.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen afdaling